Тихомир, Тихоми́р (болг. Тихомир) — село в Кирджалійській області Болгарії.
 Тихомир (великий жупан), Тихомир I (до 1113—1171) — великий жупан (великий князь) Рашки (Сербії) у 1166 році.
 Тихомир Огнянов (серб. Тихомир Огњанов, 2 березня 1927, Суботиця — 2 липня 2006, там само) — югославський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Ачимович Тихомир Михайлович, Тихоми́р Миха́йлович Ачи́мович (* 25 травня 1926, село Рогоча, Югославія — † 24 грудня 1978, Одеса) — сербський письменник.
 Тихомир Орешкович, Тихомир (Тім) Орешкович (хорв. Tihomir (Tim) Orešković, нар. 1 січня 1966, Загреб) — хорватський і канадський підприємець, 11-й прем'єр-міністр Хорватії.
 Тихомир Яковина, Тихомир Яковина (хорв. Tihomir Jakovina; нар. 21 червня 1967, Славонський Брод) — хорватський політик.